Сиппала () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сиппала, Матти (1908—1997) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Сиппала, Эшли (урождённая Э́шли Миха́рия; род. 1987) — канадская кёрлингистка.